"Paper Doll" é uma canção gravada pelo musicista estadunidense John Mayer, lançada como o primeiro single de seu sexto álbum de estúdio, Paradise Valley. Sua divulgação foi feita em 18 de junho de 2013 através da Columbia Records. Uma prévia da faixa foi divulgada por Mayer uma semana antes do lançamento oficial.

Alinhamento de faixas

Posições nas paradas musicais

Histórico de lançamento 

Singles de 2013
Canções gravadas por John Mayer
Canções compostas por John Mayer
Canções em inglês
Canções de 2013
Singles lançados pela Columbia Records